Да́рвин, Да́руин () — английская фамилия.

Фамилия 

 Дарвин, Чарльз (1809—1882) — английский натуралист и путешественник, своими трудами заложивший основы современных представлений о биологической эволюции.

  (1876—1961) — игрок в гольф и писатель, внук Ч. Р. Дарвина.
 Дарвин, Гораций (1851—1928) — инженер, сын Ч. Р. Дарвина.
 Дарвин, Джордж Говард (1845—1912) — астроном и математик, сын Ч. Р. Дарвина.
 Дарвин, Леонард (1850—1943) — президент Королевского Геологического общества, майор Королевских инженерных войск, сын Ч. Р. Дарвина.
 Дарвин, Роберт Уоринг (1766—1848) — врач и финансист, отец Ч. Р. Дарвина.
  (1839—1914) — сын Ч. Р. Дарвина.
 Дарвин, Фрэнсис (1848—1925) — ботаник, сын Ч. Р. Дарвина.
  (1786—1859) — врач и путешественник, дядя Ч. Р. Дарвина.
  (1758—1778) — студент-медик, дядя Ч. Р. Дарвина.
 Дарвин, Чарльз Галтон (1887—1962) — физик-теоретик, внук Ч. Р. Дарвина.
  (1856—1858) — сын Ч. Р. Дарвина.
  (1879—1954) — иллюстратор, гравёр и художница-портретистка, жена Б. Дарвина.
 Дарвин, Эмма (1808—1896) — жена Ч. Р. Дарвина.
  (1841—1851) — дочь Ч. Р. Дарвина.
 Дарвин, Эразм (1731—1802) — натуралист, врач и поэт, дед Ч. Р. Дарвина.
  (1804—1881) — брат Ч. Р. Дарвина.
  (1881—1915) — бизнесмен и солдат, внук Ч. Р. Дарвина.

Другие Дарвины
  (род. 1976) — австралийский регбист.
  (род. 1948) — британский историк.
 Дарвин, Юрий Иванович (род. 1946) — советский футболист, вратарь.

Вымышленные
 Дарвин — персонаж Marvel Comics.

Топонимы 

Населённые пункты
 Дарвин — город в Австралии, столица Северной территории.
 Дарвин — аэропорт города.
  — поселение в Калифорнии.
 Дарвин — город в Миннесоте.
  — поселение на Фолклендских островах.
  — город в провинции Рио-Негро, Аргентина.

Горы
 Дарвин — в Андах, на Огненной Земле (Чили).
  — в Калифорнии.
  — ледник на одноимённой горе.
 Дарвин — на острове Тасмания (Австралия).
  — хребет в Антарктиде.
  — ледник на одноимённом хребте.
  — гора на одноимённом хребте.
 Дарвин (гора, Новая Зеландия) в Новой Зеландии
 Дарвин (Вулкан) на Галапагосских островах

Острова
 Дарвин (Кулпеппер) — в составе Галапагосского архипелага.
  — в Антарктиде.

Проливы
  — в Чили, архипелаг Чонос.
  — в Чили, пролив Бигл.

Тауншипы
  — в Иллинойсе.
 Дарвин — в Миннесоте.

Плотины
  — на острове Тасмания, Австралия.
  — Северная Территория, Австралия.

Прочие топонимы
  — водопад в Калифорнии.
 Дарвин — кратер на острове Тасмания.

Составные топонимы
  — горы в Чили на архипелаге Огненная Земля.
  — территория дикой природы в Калифорнии.
  — город в Зимбабве.
  — национальный парк в Австралии.
  — природный резерват в Австралии.

Популярное искусство 
  — альбом (1972) группы Banco del Mutuo Soccorso.

Фильмы
  — швейцарский документальный 2011 года.
  — канадский научно-фантастический 2016 года.

Компьютерные игры
 «Дарвин» — 1961 года.
  — 1986 года.

Космос 
 Дарвин — лунный кратер.
  — марсианский кратер.
 «Дарвин» — космический проект Европейского космического агентства по поиску экзопланет.
  — астероид.

Прочее 
  — единица эволюционного изменения, введённая Джоном Холдейном в 1949 году.
  — торговый центр.

Darwin
 Darwin — открытая POSIX-совместимая операционная система.
  — .
 Darwin Information Typing Architecture — приложение XML.
  — британское научно-исследовательское судно, в строю с 1984 по 2006 год.
 Darwin Airline — швейцарская авиакомпания.

См. также 

 Премия Дарвина
 Медаль Дарвина
 День Дарвина
 Ринодерма Дарвина
 Дарвинское стекло
 
  — австрийско-франко-бельгийский документальный фильм 2004 года.
  — повесть (1999) американского писателя Грега Бира.
  — статья (1863) в газете The Press.
 Колледж Дарвина
 
 
  — разные значения.
 Дарвиния — разные значения.
 Список объектов, названных в честь Чарлза Дарвина

Примечания